Kenner puede referirse a los siguientes términos:

 Kenner Products, empresa multinacional de juguetes.
 Kenner (Luisiana), ciudad estadounidense.

También es un nombre propio de origen germano-judío que puede referirse a las siguientes personas:

 George Kenner (1881-1971): artista alemán.
 Hugh Kenner (1923-2003): crítico literario canadiense.
 Kenner Gutiérrez: futbolista costarricense.